Metcalf peut désigner :

Nom de famille 

 Harriet Metcalf (1958-), rameuse américaine ;
 
 Joel Hastings Metcalf (1866-1925), astronome américain ;
 Laurie Metcalf (née en 1955), actrice américaine ;
 Leah Metcalf (née en 1983), joueuse américaine de basket-ball ;
 Louis Metcalf (1905-1981), trompettiste et cornettiste de jazz ;
 Maynard M. Metcalf (1868-1940), entomologiste américain ;
 
 Victor H. Metcalf (1853-1936), homme politique américain ;
 Willard Leroy Metcalf (1858-1925), peintre américain ;
 Zeno Payne Metcalf (1885-1956), entomologiste américain.

Toponyme 

 Metcalf, village américain de l'Illinois.

Voir aussi 
 L'homophone 

Homonymie de localités aux États-Unis